

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 6 maggio 2020.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Burnley: 2015-2016

Brighton: 2010-2011

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori inglesi
Calciatori austriaci